Фінал кубка Іспанії 1931 року відбувся на стадіоні «Чамартін» у Мадриді 21 червня. У грі взяли участь «Атлетік» (Більбао) і «Бетіс» (Севілья).

Посилання 
 Кубок Іспанії з футболу 1931 на RSSSF 

Фінали кубка Іспанії з футболу
1931 у футболі
Події 21 червня
Червень 1931